O Troféu Emma Cuervo (Trofeo Emma Cuervo) é um torneio amistoso espanhol que se realiza em Ribadeo, Galiza todos os anos desde 1952 organizado pelo Ribadeo FC.

Edições

Ligações externas 
 Archivo de la RSSSF

Emma Cuervo